Тащенак — топоним:

 Тащенак — река.
 Тащенак — село. 
 Тащенак — железнодорожная станция.